Автомат (від  — самодіючий):

 Автомат (техніка) — пристрій (або сукупність пристроїв), прилад, апарат, машина, що виконує за заданою програмою без безпосередньої участі людини операції отримання, зберігання, перетворення, передавання і використання енергії, матеріалу або інформації. Самодій, самочин, саморух автоматів використовують для підвищення продуктивності і полегшення праці людини, для звільнення її від роботи у важкодоступних місцях, у небезпечних для життя чи шкідливих для здоров'я умовах. Розрізняють автомати:
 технологічні (наприклад, автомати для підземного ремонту свердловин, різні автоматичні агрегати),
 енергетичні (пристрої енергосистем, електричних машин, електричних мереж),
 транспортні (автомашиніст, автостоп та інші),
 лічильні, в тому числі обчислювальні машини, та інші.
 Залежно від умов праці і виду уживаної енергії розрізняють:
 механічні,
 гідравлічні,
 пневматичні,
 електричні (електронні),
 комбіновані автомати (наприклад, електромеханічні, пневмоелектричні).
 Математична модель реальних (технічних) автоматів.
 Автомат (зброя) — стрілецька зброя, наприклад, автомат Калашникова.

Див. також 
 Скінченний автомат
 Теорія автоматів
 Автоматизація
 Робототехніка
 Нанотехнології

Джерела 
 «Енциклопедія кібернетики», відповідальний ред. В. Глушков, 2 тт., 1973, рос. вид. 1974;

Література 
 Максвелл Д. К., Вышнеградский И. А., Стодола А. Теория автоматического регулирования. М., 1949. 
 Автоматы. Переклад з англійської. под ред. А. А. Ляпунова. М., 1956. 
 Автоматизация производственных процессов. М., 1956. 
 Лилли С. Автоматизация и социальний прогресс. Переклад з англійської. М., 1958. 
 Владзиевский А. П. Автоматические линии, нн. 1—2. М., 1958.

Посилання
Автомат  // ВУЕ

Автоматизація